754 км, 754-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 754 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 438336.
 754 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 643228.
 754 км, ОП Ост. пункт 754 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 675360.